Denumirea de Petkovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Petkovo, un sat în comuna Smolean, regiunea Smolean;
 Petkovo, un sat în comuna Elin Pelin, regiunea Sofia.